Echo Mountain (berg), een bergtop in Los Angeles County (Verenigde Staten)
Echo Mountain (album), een muziekalbum van K's Choice uit 2010